NGC 4131 (другие обозначения — UGC 7126, MCG 5-29-19, ZWG 158.29, PGC 38573) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4131 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4131 в группу также входят ещё 12 галактик.

Является сейфертовской галактикой.

Примечания 

 

4131
Волосы Вероники (созвездие)